Lüpüs Thünder oder auch Lupus Thunder (* 8. August 1972 in Philadelphia, Pennsylvania; bürgerlich Matthew Wayne Stigliano) ist ein US-amerikanischer Gitarrist und ehemaliges Mitglied der Bloodhound Gang.

Biografie 
Nachdem er sein Studium aufgrund von finanziellen Problemen abgebrochen hatte, schloss er sich 1993 der Bloodhound Gang an. Er war zunächst DJ, wechselte später jedoch zur Position des Gitarristen. Nach dem kommerziellen Durchbruch der Bloodhound Gang 1999 zog er nach Los Angeles. Nach seiner Heirat im Jahre 2002 zog er zunächst zurück in seine Heimatstadt Philadelphia. Lüpüs war außerdem Webmaster der Bloodhound-Gang-Homepage.

Bassist Evil Jared gab im Oktober 2008 in seinem Blog bekannt, dass Lüpüs Thünder die Band verlassen habe. Genauere Umstände wurden nicht genannt. Mittlerweile lebt er in San Antonio (Texas) und arbeitet als Immobilienmakler.

Weblinks

Einzelnachweise 

Gitarrist
Musiker (Vereinigte Staaten)
Bloodhound Gang
US-Amerikaner
Geboren 1972
Mann